Hero, een mannelijke en vrouwelijke voornaam uit de Klassieke Oudheid. In het Engels betekent hero held. In de Griekse Oudheid was een hero(s) onder meer een halfgod.

Persoon
 Hero Brinkman, voormalig Nederlands politicus
 Hero van Byzantium, ook Heron, Byzantijnse technische schrijver over (land)meetkunde, ballistiek en oorlogsvoering rond 938
 Heron van Alexandrië, een Griekse wetenschapper

In fictie
 Hero en Leander, een Griekse mythe. Hero is daar een priesteres van Aphrodite.
 Hero (Shakespeare), een vrouwelijk personage uit William Shakespeares blijspel Much Ado About Nothing
 Hero (zanger), een personage uit de film en televisieserie All Stars, vertolkt door Antonie Kamerling

Vernoemd
 Hero (geslacht), een slakkengeslacht

Bedrijf en merk
 Hero (bedrijf), een fabrikant van jam, frisdrank en andere fruitproducten
 Hero Cycles, Indiase fabrikant van voertuigen en aanverwante onderdelen
 Hero (motorfiets), een Indiaas motorfietsmerk
 De lijn van HERO-camera's van GoPro

Media
 H.E.R.O., een computerspel
 The Hero (boek), een boek van de Amerikaanse sciencefictionschrijver John Ringo
 The Hero (opera), een opera uit 1976 van Gian Carlo Menotti

Films 
 Hero (1983, Indiase film), een Indiase Hindifilm uit 1983 geregisseerd door Subhash Ghai
 Hero (1983, Amerikaanse film), een Amerikaanse film uit 1983 geregisseerd door Alexandre Rockwell
 Hero (1984), een Tollywoodfilm uit 1984 geregisseerd door Vijaya Bapineedu
 Hero (1985), een Pakistaanse film uit 1985
 Hero (1987), een Britse documentairefilm uit 1987 over het Wereldkampioenschap voetbal 1986 in Mexico
 Hero (1992), een Amerikaanse film uit 1992 met onder anderen Dustin Hoffman
 Hero (1997), een Hongkongse film uit 1997 geregisseerd door Corey Yuen
 Hero (korte film), een Amerikaanse korte film uit 1998
 Hero (2000), een Amerikaanse kortfilm uit 2000
 Hero (2002), een Chinese film uit 2002 van Zhang Yimou
 Hero (2007), een Japanse film uit 2007, gebaseerd op de gelijknamige televisieserie
 Hero (2008), een Indiase film uit 2008
 Heroes (2008), een Indiase film uit 2008 met onder anderen Sohail Khan and Salman Khan 
 Hero (2011), een Amerikaanse honkbalfilm uit 2011
 Hero (2012), een Indiase Malayalamfilm uit 2012
 The Hero (1917), een Amerikaanse stomme film uit 1917 met onder anderen Oliver Hardy
 The Hero (1923), een Amerikaanse oorlogsfilm uit 1923 van regisseur Louis J. Gasnier
 The Hero: Love Story of a Spy, een Indiase actiefilm uit 2003
 The Hero (2004), een Angolees oorlogsdramafilm uit 2004 over de Angolese burgeroorlog
 The Hero (2017), Amerikaanse film uit 2017

Muziek

Albums 
 Hero (Clarence Clemons), een muziekalbum uit 1985 van de Amerikaanse saxofonist Clarence Clemons
 Hero (Divinefire), een muziekalbum uit 2005 van de Zweeds-Finse metalband Divinefire
 Hero (Kirk Franklin), een muziekalbum uit 2005 van de Amerikaanse zanger Kirk Franklin
 Hero (album van Charlotte Perrelli), een muziekalbum uit 2008 van de Zweedse zangeres Charlotte Perrelli
 Hero (Van Canto), een muziekalbum uit 2008 van de Duitse a-capellametalband Van Canto

Nummers 
 "Heroes", single van Davie Bowie
 Hero (Afrojack en David Guetta), een single uit 2021
 Hero (Mariah Carey), een single uit 1993 van de Amerikaanse zangeres Mariah Carey
 Hero (David Crosby), een single uit 1993 van de Amerikaanse zanger David Crosby
 Hero (Europe), een single uit 2004 van de Zweedse hardrockband Europe
 Hero (Enrique Iglesias), een single uit 2002 van de Spaanse zanger Enrique Iglesias
 Hero (Chad Kroeger), featuring Josey Scott uit de film Spider-Man, een single uit 2002 van de Canadese zanger Chad Kroeger
 Hero (Nas), een single uit 2008 van de Amerikaanse rapper Nas
 Hero (nummer van Charlotte Perrelli), een single uit 2008 van de Zweedse zangeres Charlotte Perrelli
 Hero (Skillet), een single uit 2009 van de Amerikaanse rockband Skillet
 Hero (Superchick), een single uit 2002 van de Amerikaanse rockband Superchick
 Hero (Family of the Year), een single uit 2012 van de Amerikaanse indierockband Family of the Year
 Hero/Heroine, een single uit 2007 van de Amerikaanse rockband Boys Like Girls

Televisie 
 The Hero (televisieserie uit 1966), een Amerikaanse televisieserie uit 1966
 Hero (televisiezender), een tekenfilmzender uit de Filipijnen
 Hero (televisieserie uit 2001), een Japanse televisieserie
 Hero (televisieserie uit 2009), een Koreaanse televisieserie
 Hero (Angel), een aflevering van de Amerikaanse televisieserie Angel
 Hero (Battlestar Galactica), een aflevering van de Amerikaanse televisieserie Battlestar Galactica
 Hero (Sanctuary), een aflevering van de Canadese televisieserie Sanctuary
 Hero (The Unit), een aflevering van de Amerikaanse televisieserie The Unit
 Captain Hero, een personage uit de Amerikaanse animatieserie Drawn Together